

Музичне мистецтво 
Арієта ( — зменшувальне від aria)
 Маленька арія, проста за викладом та мелодією.
 У французький опері першої половини XVIII ст. — не пов'язана зі сценічною дією арія в блискучому колоратурному стилі на італійський текст, «вставний» номер.
 Сольна пісня в народному стилі, яка виконується у французькій опері-комедії перед розмовним діалогом або після нього, і протистоїть заключному куплету на популярну мелодію —  водевілю.
 Інструментальна п'єса.

Поезія 
 Арієта — поетична форма, винайдена французьким поетом Т. Корб’єром, рондо з 12 рядків з 2 римами, де перший рядок повторюється як 7-й і 12-й: АВВА АВА А ВВАА. Як поетична форма, зустрічається також у П. Верлена («Забуті арієти»).

Прізвище 

Арієта () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Антон Арієта — іспанський футболіст
 Енеко Арієта — іспанський футболіст

Див. також 
 Аррієта

Література

Посилання 
 Арієта  // ВУЕ

Музичні форми
Строфіка